16-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике прошёл с 7 по 14 августа 1994 года на Олимпийском стадионе в Хельсинки, столице Финляндии.

В соревнованиях приняли участие 1113 атлетов из 44 стран Европы. Было разыграно 44 комплекта медалей (24 у мужчин и 20 у женщин).

Призёры 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 44 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 25 стран-участниц.

Ссылки 
 

1994
Август 1994 года
Спорт в Финляндии в 1994 году
1994 год в лёгкой атлетике
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Лёгкая атлетика